Anton Kraus ist der Name folgender Personen:
*Anton Kraus (Instrumentenbauer) (1813–1901), deutscher Holzblasinstrumentenbauer
Anton Joseph Emanuel Kraus (1777–1860), österreichischer Diplomat und Beamter

Siehe auch:
 Anton Krause